Подольски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Подольски, Аттила (род. 1964) — венгерский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы.
 Подольски, Лукас (род. 1985) — немецкий футболист польского происхождения, нападающий.

См. также 
 Подольский